El Puig Domena és una muntanya de 139,6 metres de la comuna de Baixàs, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord). És a prop al nord-oest del poble de Baixàs, a llevant de la Coma d'en Flaçà i al sud de l'ermita de Santa Caterina. Des del poble de Baixàs es presenta com una muntanya preeminent en el seu entorn, però no des de Santa Caterina, que queda més a nivell del cim de la muntanya.

Referències

Bibliografia 
 
 

Geografia de Baixàs